

Cinema
 Il grande safari (Rampage) – film del 1963 diretto da Phil Karlson
 Assassino senza colpa? (Rampage) – film del 1987 diretto da William Friedkin
 Rampage – film del 2009 diretto da Uwe Boll
 Rampage - Giustizia capitale (Rampage: Capital Punishment) – film del 2014 diretto da Uwe Boll
 Rampage - Furia animale (Rampage) – film del 2018 diretto da Brad Peyton

Persone
 Rampage – rapper statunitense
 Rampage – lottatore di arti marziali miste

Videogiochi
 Rampage – videogioco arcade del 1986
 Rampage: Total Destruction – videogioco del 2006